La Temporada 2022 del Fútbol en Chile abarcará todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante la temporada 2022, año en que Chile todavía sigue siendo afectado por la pandemia de COVID-19.

Torneos de Equipos

Masculino

Femenino

Ascensos y Descensos 
Estos son los equipos que ascendieron y descendieron, en los campeonatos disputados en la temporada 2022, tanto a nivel masculino como femenino.

Masculino

Femenino

Equipos masculinos

Primera División (Campeonato PlanVital) (16)

Primera B (Campeonato Betsson) (17)

Segunda División Profesional (Campeonato Grupo TX) (12)

Tercera División A (Campeonato Diario La Cuarta) (16)

Tercera División B (Campeonato Diario La Cuarta) (35)

Equipos femeninos

Primera División (Campeonato Caja Los Andes)

Primera B

Domésticos masculinos

Primera División

Campeón

Primera B

Campeón

Coeficientes 
El equipo que tenga el peor coeficiente de rendimiento descenderá de manera automática a la Segunda División Profesional para la temporada 2023, siendo reemplazado por el campeón de la Segunda División Profesional 2022, que es el equipo de mejor puntaje en la tabla de la Fase Regular. En el caso de los equipos que descendieron de la Primera División y del equipo que ascendió de la Segunda División Profesional, en la Temporada 2021, solo se contabiliza su puntaje de la temporada 2022. De esta manera, corresponden 17 equipos en la temporada 2022 en la División de Plata del fútbol chileno y en la temporada 2023, la categoría volverá a tener 16 equipos. Así mismo se emplea el mismo formato que se usó en las últimas temporadas.
 
 Fecha de actualización: 2 de noviembre de 2022

Play-Offs 

En esta instancia, se enfrentarán los 4 equipos ubicados entre el tercer () y sexto () lugar de la tabla de posiciones, disputándose en partidos de ida y vuelta, una liguilla para definir al equipo, que enfrentará al subcampeón de la Fase Regular, también en partidos de ida y vuelta, por el 2° Ascenso a la Primera División, para la temporada 2023.

Cuadro 

.

Ganador y Ascendido al Campeonato PlanVital Primera División 2023

Segunda División Profesional

Campeón

Tercera División A

Fase Zonal

Grupo Norte

Grupo Sur

Segunda Fase 
Los 8 equipos clasificados (los 4 mejores de cada uno de los 2 grupos), clasificarán a la Liguilla Final, donde saldrán los 2 equipos, que ascenderán automáticamente al Campeonato Grupo TX Segunda División Profesional 2023.

Clasificados

Liguilla de Ascenso

Campeón

Definición por el 3° Ascenso 

 Los horarios corresponden al huso horario de Chile: UTC-4 en horario estándar y UTC-3 en horario de verano.

Equipos Ascendidos

Tercera División B

Fase Zonal

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Hexagonal 

Los 6 equipos clasificados (los 2 mejores de cada uno de los 3 grupos), clasificarán automáticamente al Hexagonal, donde saldrán los 2 equipos, que ascenderán automáticamente a la Tercera División A 2023, mientras que los 4 equipos que no consiguen el objetivo, disputarán un Play-Offs (o más bien un Repechaje), para definir a otros 2 equipos ascendidos.

Clasificados

Clasificación

Campeón

Equipos Ascendidos

Liguilla de Ascenso 

En esta instancia, se enfrentará en dos partidos, el tercer () y sexto () lugar de la tabla de posiciones y el cuarto () y quinto () respectivamente. Disputándose en partidos de ida y vuelta, donde el mejor ubicado en el hexagonal final, terminará como local. Los ganadores de cada llave, se quedarán con los 2 cupos de ascenso adicionales a la Tercera División A, para la temporada 2023.

Cuadro

Equipos Ascendidos

Copa Chile

Primera fase 

† 
‡

Segunda fase

Eliminatorias

Campeón

Supercopa de Chile

Domésticos Femeninos

Primera División

Clasificación

Liguillas

Grupo A 

Los equipos que finalicen, entre el primer y octavo puesto de la fase regular, clasificarán directamente al Grupo A, en el que los primeros cuatro clasificados, disputarán los play-offs por el campeonato, enfrentándose el primero al cuarto y el segundo al tercero.

Grupo B 

Los equipos que finalicen ,entre el noveno y decimoquinto lugar en la fase regular, disputarán automáticamente el Grupo B, en el que los dos últimos equipos descenderán a la Primera B 2023. Por su parte, quienes ocupen el cuarto y quinto puesto del grupo, deberán enfrentarse entre en sí en partidos de ida y vuelta, para definir al tercer descenso de la temporada. El primer, segundo y tercer lugar del grupo, mantendrán automáticamente la categoría, para el próximo año.

Fase Final

Campeón

Promoción

Primera B

Fase Zonal

Zona Norte

Zona Centro Norte

Zona Centro Sur 

{| style="font-size:smaller; margin:auto; width:100%;"

Zona Sur

Fase Final

Cuadro

Campeón

Conmebol masculinos

Copa Conmebol Libertadores 2022

Copa Conmebol Sudamericana 2022

Conmebol femeninos

Copa Libertadores Femenina 2022

Selección Absoluta Masculina

Enfrentamientos

Goleadores

Goleadores chilenos

Goleadores (clubes de 1° división y selección)

Referencias 

 
Deporte en Chile en 2022
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 2022